Chailles est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Toponyme 

 Chailles, commune française située dans le département de Loir-et-Cher ;
 Chailles, hameau sur la commune de Saint-Franc, dans le département de la Savoie ;
 Gorges de Chailles, canyon parcouru par le Guiers, situé  en amont du hameau éponyme.

Géologie 

 Les chailles ou cherts, nom donné à des concrétions partiellement silicifiées au sein de masses calcaires.

Voir aussi 
 Chaille
 Chail